Sackbach ist ein Gewässername:

 Sackbach (Saulbach), rechter Zufluss des Saulbachs bei Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sackbach (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zum  Jonenbach oder der Jonen) im Gemeindegebiet von Rifferswil, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Sackbach (Töss), rechter Zufluss der Töss bei Wiesental, Gemeinde Wila, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Sackbach (Weihung), linker Zufluss der Weihung vor Beuren, Gemeinde Schnürpflingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sackenbach